Поема Сіді Бушакі () — це поема арабської граматики, написана богословом і лінгвістом Сіді Бушакі (1394-1453).

Про Сіді Бушакі 
Це Абу Ісхак Ібрагім бін Фаєд аз-Зававі`, екзегет Корану, юрист і лінгвіст, народився в селі Сума поблизу міста Фенія з робіт Джурджури в 796 році хиджри і помер у 857 році хиджри, і був похований наступним до річки Мералден в Завієт Сіді Бушакі в межах гір Хачна.

У нього є кілька книг, найвідоміші з яких:

 Екзегеза Священного Корану під назвою «Тафсир аз-Зававі» (араб. تفسير الزواوي).
 Три коментарі Мухтасара Халіля до Малікійського фікху (араб. مختصر خليل).
 «Талхіс аль-Талхіс» — це пояснення книги «Талхіс аль-Міфтах» про риторику, значення та висловлювання (араб. تلخيص التلخيص).

Опис 
Поема Сіді Бушакі вважається однією з найвідоміших книг арабської мови в ісламському світі, в якій йдеться про граматику, пояснюючи прозовий текст «Висловлення арабських граматичних правил», написаний Ібн Хішамом аль-Ансарі.

Вважається одним з найвідоміших записів з арабської граматики серед книг Сіді Бушакі, і є кілька рукописів і опублікованих книг, що інтерпретують і пояснюють цей вірш під назвою «Аргузат аз-Зававі в граматиці» (араб. أرجوزة الزواوي في النحو).

Зміст 
Граматик Сіді Бушакі склав свій вірш у 150 віршів відповідно до арабської поезії, яка називається раджаз.

У цьому тексті він продемонстрував свою майстерність в арабській просодії та поезії, що дало віршу визнання, захоплення та поширення у світі.

Підсумок 

Автор розділив свій довгий вірш на три основні частини, а саме вступ, потім тіло і, нарешті, підсумок.

У перших шести віршах автор подав короткий зміст вірша, який має на меті навчити арабську граматику та ʾіʿраб за типом раджазу, що є виразом, який легко запам’ятовується учнями арабської мови.

Потім йшов текст вірша у 138 віршах, поділений на чотири розділи, перший розділ – про речення (араб. الجملة), другий розділ – про прийменник і постпозицію (араб. الجار والمجرور), третій розділ – про речення. виняткові слова під час синтаксичного аналізу, а четвертий розділ присвячений особливим фразам під час розбору.

Письменник завершив свою поему розділом про закінчення, де виділив шість віршів, щоб узагальнити його твір, прославити Бога (Аллах) і молитися Магомет.

Анотації 
Декілька лінгвістів написали книги про пояснення вірша Сіді Бушакі завдяки його простоті та легкому збереженню в школах. Серед цих оповідань і екзегез ми можемо навести:

 Граматична цитата в поясненні поезії Аль-Зававі (араб. القبس النحوي في شرح نظم الزواوي).
 Чудовий ресурс, що містить пояснення вірша імама аль-Зававі (араб. المنهل العذب الحاوي شرح أرجوزة الإمام الزواوي).
 Новий вислів у корисному поясненні Аль-Зававі (араб. القول الجديد في شرح الزواوي المفيد).
 Ведучий і помічник того, хто має намір зрозуміти вірш Аль-Зававі (араб. المرشد الآوي ومعين الناوي لفهم قصيدة الزواوي).
 Мета учнів пояснювати правила синтаксису в поезії Аль-Зававі (арабською: ضالة الطلاب في شرح نظم الزواوي لقواعد الإعراب).
 Нове в поясненні поезії Аль-Зававі для вираження арабської мови (арабська: الجديد في شرح نظم الزواوي لإعراب اللفظ العربي).
 Поема Аль-Зававі (араб. نظم الزواوي).

Див. також 
 Арабська мова
 Аруз
 Граматика

Примітки

Джерела 
 Поема, що пояснює правила граматичного розбору Ібн Хішам аль-Ансарі

Посилання 

Книги
Арабська мова
Книги XV століття
Арабська література
Граматика
Арабська поезія